Кожухівська сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Кожухівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район